Звонимир Бајсић (Загреб, 19. октобар 1925 — Загреб, 11. август 1987) је био југословенски и хрватски редитељ и сценариста.

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|13
|4
|2
|19
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|14
|5
|2
|21
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Варалице (ТВ филм) || /
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима (ТВ филм) || /
|-
| 1962. || Скерцо за Марула (ТВ филм) || /
|-
| 1963. || Осуђеник Пиквиктона (ТВ филм) || /
|-
| 1963. || Сумрак (ТВ филм) || /
|-
| 1963. || Маскерата (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || На тараци (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || Тисућу и једна страст (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Осуда инж. Меглара (ТВ филм)|| /
|-
| 1966. || Кат (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Пријатељи (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || За његово добро (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Хеј, Џо! (филм) || /
|-
| 1969. || Суморна јесен (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Машкарате испод купља (ТВ филм) || /
|-
| 1970. || Мојсие од малото место (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Професор латинскога (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Знанствено дописивање (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Год (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Квитунг (ТВ филм) || /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|4
|1
|5
|10
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || Варалице (ТВ филм) || /
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима (ТВ филм) || /
|-
| 1964. || На тараци (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Пријатељи (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1978. || Знанствено дописивање (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Год (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Квитунг (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Гле, како лијепо почиње дан (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Не (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Слике из живота једног шалабахтера (ТВ филм) || /
|}

Хроника 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2016. || Тко је тај Звонимир Бајсић (Документарни филм) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1987.
Хрватски сценаристи
Хрватски редитељи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Загрепчани